Maksim Andreïevitch Chabaline (en ), né le  à Samara, est un patineur russe. Sa partenaire en danse sur glace est Oksana Domnina avec laquelle il patine depuis le printemps 2002.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec deux partenaires:
  Elena Khaliavina (3 saisons : 1999-2002)
 Oksana Domnina (8 saisons :2002-2010)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique russe
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Naissance en janvier 1982
Naissance à Kouïbychev (Samara)
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Médaillé de bronze olympique russe
Champion du monde de patinage artistique
Récipiendaire de la médaille de l'ordre du Mérite pour la Patrie, 2e classe